La Coppa d'Asia femminile 1999, nota anche come 1999 AFC Women's Asian Cup, è stata la dodicesima edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata con cadenza biennale dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi quindici nazionali, si è disputato nelle Filippine dal 7 al 21 novembre 1999.

Il torneo ha avuto valenza anche di qualificazione al campionato mondiale di USA 1999, al quale si qualificano direttamente le prime tre classificate.

Il torneo è stato vinto dalla  per la settima volta consecutiva, superando in finale 3-0 .

Stadi 
Inizialmente gli incontri del torneo dovevano disputati solo a Iloilo e a Bacolod, ma a causa delle continue piogge che influivano sulle condizioni del campo dell'Iloilo Sports Complex, alcune partite vennero svolte nella vicina Barotac Nuevo..

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Raffronto tra le seconde classificate 
Le prima classificata si qualifica alle semifinali. I risultati contro le quinte classificate dei gironi A e B non sono stati conteggiati per determinare la classifica delle tre squadre.

Classifica

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali 
Le vincitrici dele semifinali si qualificano al campionato mondiale di calcio femminile 1999

Finale terzo posto 
La vincitrice della finale per il terzo posto si qualifica al campionato mondiale di calcio femminile 1999.

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
Competizioni sportive nelle Filippine
1999